Какаба́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Какабадзе, Амир (род. 1941) — актёр .
 Какабадзе, Бадри (род. 1954) — актёр .
 Какабадзе, Василий Михайлович (1888—1968) — грузинский советский химик.
 Какабадзе, Давид Несторович (1889—1952) — советский живописец и театральный художник.
 Какабадзе, Заал Абесаломович (1935—2012) — кинорежиссёр.
 Какабадзе, Зураб Мефодьевич (1926—1982) — грузинский философ, культуролог, поэт.
 Какабадзе, Кадир Хушутович (1909—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Какабадзе, Лали — актриса.
 Какабадзе, Михаил Владимирович (род. 1939) — академик АН Грузии.
 Какабадзе, Нино — актриса .
 Какабадзе, Поликарп Малхазович (1895—1972) — драматург.
 Какабадзе, Саргис Несторович (1886—1967) — советский историк и филолог.
 Какабадзе, Саурмаг Саргисович (1928—1977) — советский историк.
 Какабадзе, Силован Якимович (1895—1993) — советский скульптор.
 Какабадзе, Ферад Расимович (род. 1958) — поэт и шахматный композитор.
 Какабадзе, Шалва Владимирович (род. 1936) — советский футбольный тренер.
 Какабадзе, Элисо Владимировна (1929—1998) — советская и грузинская шахматистка.